— железнодорожная станция на линиях Сагамихара, Тама и Tama Toshi Monorail, расположенная в городе Тама. Станция известна как Кэйо-Тама-Центр (Кэйо), Одакю-Тама-Центр (Одакю), и Тама-Центр (Tama Monorail). На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии

Keiō Corporation (Станция Кэйо-Тама-Центр)
Станция была открыта 18-го октября 1974-го года. 2 островные платформы и 4 пути. Все поезда останавливаются на данной станции.

Odakyū Electric Railway (Станция Одакю-Тама-Центр)
Станция была открыта 23-го апреля 1975-го года. 2 пути и две платформы островного типа. Все поезда останавливаются на данной станции.

Tama Toshi Monorail (Станция Тама-Центр)

Станция была открыта 10-го января 2000-го года. 2 пути и 2 боковых платформы.

Окрестности станции
Станция расположена в "сердце" строящегося пригородного района Tama New Town, и в её окрестностях расположено множество торговых центров и муниципальных учреждений.

История
 18 октября, 1974: Открывается станция Кэйо-Тама-Центр на линии Сагамихара
 23 апреля, 1975: Открывается станция Одакю-Тама-Центр на линии Тама
 28 мая, 1992: Поезда типа Special express начинают регулярно курсировать по линии Сагамихара, останавливаясь на станции Тама-Центр. 
 10 января, 2000: Открывается станция линии Tama Toshi Monorail
 2 декабря, 2000: Поезда типов Special express Homeway и express начинают регулярно курсировать по линии Тама, останавливаясь на станции Тама-Центр.
 25 марта, 2001: По линии Сагамихара начинают ходить поезда типа express, останавливаясь на станции Тама-Центр; Поезда типа special express упразднены.
 23 марта, 2002: Поезда типа Tama Express начинают регулярно курсировать по линии Тама, останавливаясь на станции Тама-Центр.
 11 декабря, 2004: Поезда типа Section semi-express начинают регулярно курсировать по линии Тама, останавливаясь на станции Тама-Центр.
 Май 2005 - Март 2006: Перестройка станции Одакю-Тама-Центр.
 15 марта, 2008: Поезда типа Special express Metro Homeway начинают регулярно курсировать по линии Тама, останавливаясь на станции Тама-Центр.

Близлежащие станции

Примечания

Ссылки

 Keiō Corporation - Станция Кэйо-Тама-Центр 
 Odakyū Electric Railway - Станция Одакю-Тама-Центр 
 Станция Tama Monorail